Adar (mes hebreu), mes del calendari hebreu
 Adar (Marroc), comuna rural de la província de Taroudant de la regió de Souss-Massa
 Poblat d'Adar
 Yasemin Adar